Wemmers ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wemmers (1845–1882), deutscher Schachmeister
 Jacobus Wemmers OCarm (1598–1645), niederländischer Karmelit und Apostolischer Vikar in Äthiopien